

Patronymes 

 Adrien Baneux (1874-1931) : affichiste de théâtre et de cinéma et caricaturiste français, connu sous le pseudonyme d'Adrien Barrère ;
 Émile Baneux (1831-1896) : chansonnier français ;
 Gustave Baneux (1825-1878) : compositeur français.

Toponyme 

 Baneux : hameau de Belgique.